Осада Минорки — может означать одно из следующих событий:

 Осада Минорки (1756) — включая морское сражение при Минорке, во время Семилетней войны.
 Осада Минорки (1781) — во время Американской войны за независимость.

Осады по городам